Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute à Båstad du 8 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Marijke Jansen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Glynis Coles.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 1974 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1974
Suede
1974 en Suède
Tennis en juillet 1974